Альпуэнте:

 Альпуэнте — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.
 Альпуэнте — средневековое мусульманское государство на востоке современной Испании.